The Symmetry of I — The Circle of O — второй студийный альбом финской метал-группы …and Oceans.

Список композиций

CD1: I

CD2: O

Участники записи 
 K-2T4-S — вокал
 de Monde — гитара
 Neptune — гитара
 Gaunt — бас-гитара
 Anzhaar — клавишные
 Grief — ударные

Информация 
 Музыка и лирика: …and Oceans, Puissance («Stained»)
 Студия: Tico Tico (Кеми, Финляндия)
 Звукоинженеры: Ahti Kortelainen, Seppo Juoppo Hovi
 Мастеринг: James Murphy в Sound Temple Studio (Калифорния, США)
 Дизайнер альбома: Jukka Siikala

Примечания

Ссылки